

Geografia

Austria 
 Nußbach – comune nel distretto di Kirchdorf an der Krems (Alta Austria)

Germania 
 Nußbach – comune nel circondario di Kusel (Renania-Palatinato)
 Nußbach – ex comune ora frazione di Oberkirch, città nel distretto di Friburgo (Baden-Württemberg)

Romania 
 Nußbach – nome tedesco di Măieruș, comune nel distretto di Brașov (Transilvania)